Stray o The Stray pueden hacer referencia a:

 Stray (álbum), álbum de Aztec Camera.
 Stray (videojuego), videojuego de 2022.
 Stray (banda), banda británica.
 The Stray (película), película de 2017.
 The Stray (Westworld), episodio de la serie de televisión Westworld.